Longhu Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longhu (köping i Kina, Guangxi), 
 Longhu (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar